Кустаревка — название населённых пунктов:

Россия 
 Кустаревка — деревня в Татышлинском районе Башкортостана.
 Кустарёвка (Сасовский район) — посёлок в Сасовском районе Рязанской области.